Хаменгкубувоно III, Хаменгкубувана III () — третий султан Джокьякарты. Имя при рождении — Раден Мас Суроджо (). Сын султана Хаменгкубувоно II. Правил с 1812 до 1814 года.

Восстановленные монархи